Martensville est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Martensville, ville de la Saskatchewan
Martensville, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise

Autres
Martensville-Warman, circonscription provinciale saskatchewanaise

Homonymie de toponyme